Lucky Stiff (2013), een film van regisseur Christopher Ashley
Lucky Stiff (1988), een film van regisseur Anthony Perkins